Fallières ist der Familienname folgender Personen:
 Armand Fallières (1841–1931), französischer Staatspräsident der Dritten Republik
 André Fallières (1875–1968), französischer Politiker